

Geografia
Inland – centro abitato (CDP) degli Stati Uniti in Nebraska
Inland – centro abitato (township) degli Stati Uniti in Iowa
Inland – centro abitato (township) degli Stati Uniti in Michigan

Musica
Inland – album degli Jars of Clay del 2013